Отворено првенство Аустралије у тенису 2023 — мушкарци појединачно () био је тениски турнир за мушкарце у оквиру Отвореног првенства Аустралије 2023, једног од четири гренд слем турнира. Представља 111. издање турнира од оснивања и 55. у отвореној ери. Рафаел Надал је био бранилац титуле.

Новак Ђоковић је савладао Стефаноса Циципаса у финалу са 6 : 3, 7 : 6(7 : 4), 7 : 6(7 : 5) и на тај начин је освојио титулу у појединачној мушкој конкуренцији на Отвореном првенству Аустралије 2023. године, првом гренд слему у тениској сезони. Ђоковић је рекордни десети пут освојио турнир и 22. пут неку гренд слем титулу чиме се изједначио са Рафаелом Надалом на првом месту по броју освојених гренд слемова. Ђоковићу је ово била 93. титула у оквиру АТП тура у каријери чиме је заузео треће место на вечној листи престигавши Рафаела Надала. Победом у финалу постао је тек други тенисер који је успео да освоји неки гренд слем десет пута што је пре тога успело једино Рафаелу Надалу који има четрнаест гренд слем титула на Ролан Гаросу. Освајањем овогодишњег Аустралијан опена Ђоковић је такође преузео прво место на АТП листи од Карлоса Алкараза.

Рафаел Надал је био бранилац титуле, али је испао у другом колу изгубивши од Макензи Макдоналда. Имао је прилику да дође до 23. гренд слем титуле у синглу, али је остао на двадесет две. 

Новак Ђоковић, Каспер Руд, Карлос Алкараз и Стефанос Циципас били су у трци за прво место на АТП листи пре почетка турнира. Освајањем турнира Ђоковић је постао првопласирани на АТП листи. Алкараз, који је био први тенисер на листи до завршетка турнира, одустао је од учешћа на истом због повреде десне ноге.

Носиоци

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Доња половина

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Тенисери-носиоци 

У табели су приказани носиоци. Жреб је заснован на АТП ранг-листи до 9. јануара 2023. године. Поредак и бодови су као и пре 18. јануара 2023. 

† Играч није учествовао на прошлогодишњем турниру. Сходно томе, брани поене који су освојени са следећа два турнира која су део АТП челенџер тура: Консепсион и Санта Круз.

Играчи који су се повукли 
Следећи играчи би били носиоци, али су се повукли пре почетка турнира. Одузима им се половина поена који су бранили из претходне године.

Остале информације

Позивнице 

Извор:

Заштићено рангирање 

Извор:

Квалификанти

Срећни губитници 

Извор:

Повлачења 
Списак учесника објавио је Аустралијан опен на основу АТП ранг листе за недељу од 5. децембра 2022.

Напомене

Референце

Спољашње везе 

 Званични сајт АО 2023

Отворено првенство Аустралије у тенису 2023.
Отворено првенство Аустралије у тенису — мушкарци појединачно